Runda GP2 na torze Bahrain International Circuit – trzecia runda mistrzostw serii GP2 w sezonie 2012.

Wyniki

Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Główny wyścig

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Premia za najszybsze okrążenie w TOP 10

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 3
| Davide Valsecchi
| 8-11, 13-32
|align="center"| 23
|-
|align="center"| 12
| Giedo van der Garde
| 1-8
|align="center"| 7
|-
|align="center"| 23
| Luiz Razia
| 11-12
|align="center"| 1
|-
|align="center"| 27
| Rio Haryanto
| 12-13
|align="center"| 1
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Sprint

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Premia za najszybsze okrążenie w TOP 10

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 21
| Tom Dillmann
| 1-23
|align="center"| 23
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Lista startowa

Klasyfikacja po zakończeniu rundy

Kierowcy

Konstruktorzy

Zobacz też 
 Bahrain International Circuit
 Seria GP2
 Seria GP2 - sezon 2012

Przypisy 

Rezultaty wyścigów serii GP2
2012 w GP2
2012 w Bahrajnie